Наймичка — робітниця, що працює за наймом у приватного власника, підприємця
 «Наймичка» — поема Тараса Шевченка.
 «Наймичка» — повість Тараса Шевченка, написана за фабулою поеми.
 «Наймичка» — п'єса Івана Карпенка-Карого, написана в 1884.
 «Наймичка» — опера на три дії, лібретто Михайла Вериківського.
 «Наймичка» — музичний фільм (1964).
 «Наймичка» — телефільм (1983).